Планета обезьян () — американская франшиза 1968—2017 годов Состоит из оригинального фильма, его четырёх сиквелов, ремейка, перезапущенной квадрологии, а также двух телевизионных и книжной адаптации, комиксов и видеоигр по их мотивам.

Франшиза основана на романе французского писателя Пьера Буля 1963 года La Planète des singes , переведенном на английский язык как Planet of the Apes или Monkey Planet . Его экранизация 1968 года « Планета обезьян » стала критическим и коммерческим хитом, положив начало серии сиквелов, дополнений и производных работ. Артур П. Джейкобс продюсировал первые пять фильмов об обезьянах через APJAC Productions для дистрибьютора20 век Фокс ; после его смерти в 1973 году Фокс контролировал франшизу.

Четыре продолжения последовали за оригинальным фильмом с 1970 по 1973 год: «Под планетой обезьян» , « Побег с планеты обезьян» , «Завоевание планеты обезьян » и «Битва за планету обезьян» . Они не приблизились к признанию критиками оригинала, но имели коммерческий успех, породив телесериал с живыми актерами в 1974 году и мультсериал в 1975 году. Планы по ремейку фильма попали в «Производственный ад» более чем за 10 лет до Тима Бертона . « Планета обезьян» была выпущена в 2001 году. Серия фильмов о перезагрузке началась в 2011 году с«Восстание планеты обезьян» , за которым последовали « Рассвет планеты обезьян» в 2014 году и « Война за планету обезьян» в 2017 году. В 2019 году Disney приобрела развлекательные активы 21st Century Fox , включая 20th Century Fox. В том же году Disney объявила, что в производстве находятся дальнейшие сиквелы к серии перезагрузки 2011 года, а дата выхода Kingdom of the Planet of the Apes официально объявлена ​​​​в 2024 году. Фильмы собрали в мировом прокате более 2 миллиардов долларов США при общем бюджете в 567,5 миллионов долларов. Привязки к франшизе включают книги, комиксы, видеоигры и игрушки.

«Планета обезьян » привлекла особое внимание кинокритиков из-за своего отношения к расовым проблемам . Аналитики кино и культуры также исследовали темы холодной войны и прав животных . Сериал повлиял на последующие фильмы, средства массовой информации и искусство, а также на популярную культуру и политический дискурс.

Фильмы

Телесериaлы

Критическое и коммерческое признание

Печатная продукция 
 La Planète des singes, (Планета обезьян, 1963)
 Planet of the Apes: The Fall
 Conspiracy of the Planet of the Apes
 Planet of the Apes (комиксы)

Примечания

Ссылки 
 

Киносерии
Вымышленные обезьяны
Франшизы Disney